Egyetemes tizedes osztályozás (ETO).
 Dewey-féle tizedes osztályozás.